Пашковский сельский округ

Еврейская автономная область 

 Пашковский сельский округ Облученского района

Краснодарский край 

 Пашковский сельский округ Карасунского внутригородского округа города Краснодара